"Max Steel X A Vingança de Makino" é o oitavo filme da coleção de Max Steel.

Sinopse 

Quando os atos heróicos de Max Steel aparecem na TV, sua fama cresce… e seu ego também. Max desafia as ordens de Ferrus e cai na armadilha de um novo e perigoso vilão: Makino. Metade homem e metade máquina, Makino é incrivelmente poderoso e arrogante. A única coisa mais forte que o ego de Makino é seu ódio por Max Steel. Usando sua habilidade de controlar máquinas, Makino consegue fazer com que os fãs de Max se voltem contra ele.
Makino sequestra Berto num carro da policia e leva ele para um estadio, lá ele maus trata Berto para que ele de sua senha para ele. Makino enfrenta Max numa luta avivo e Max sai vitorioso.

Curiosidades 

 Foi o primeiro vilão de Max Steel que demonstrou ser complicado de ser derrotar
 Ele foi o primeiro vilão que fez a N-Tek fechar as portas
 Mais tarde no filme é revelado que a N-Tek estava trabalhando as escuras sem o Max, Cytro e nem mesmo o Makino saber